Kádár Zoltán (1915–2003) művészettörténész, régész
 Kádár Zoltán (1943) építész, a Szolnok Megyei Tanács Tervezővállalata (Szolnokterv) egykori igazgatója
 Kádár Zoltán (1961) kézilabdázó
 Kádár Zoltán (1971) a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa